Pusanow ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Pusanow (* 1982), russischer Radsportler
 Igor Jewgenjewitsch Pusanow (* 1947), russischer Armeegeneral 
 Nikolai Wassiljewitsch Pusanow (1938–2008), russischer Biathlet

weibliche Form Pusanowa
 Jekaterina Alexandrowna Pusanowa (* 1979), russische Mittelstreckenläuferin